Афонино — деревня в Ярославском районе Ярославской области России.

В рамках организации местного самоуправления входит в Курбское сельское поселение; в рамках административно-территориального устройства включается в Мордвиновский сельский округ.

География 
Деревня расположена в 25 километрах к западу от Ярославля в окружении сельскохозяйственных полей на двух берегах реки Пахма. В непосредственной близости протекает эта же река. На севере граничит с деревней Мордвиново.

История 
В 2005 году деревня вошла в состав Курбского сельского поселения образованного в результате слияния Курбского, Меленковского, Мордвиновского и Ширинского сельсоветов.

Население 

По переписи 1989 года в деревне проживало 456 человек.

По переписи 2002 года в деревне проживало 327 человек.

По состоянию на 2008 год в деревне проживало 330 человек.

По переписи 2010 года население составляло 304 человека, в том числе 145 мужчин и 159 женщин.

По оценке на 2021 года в население составило 176 человек.

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. По состоянию на 2021 год большинство домов используется жителями для постоянного проживания и проживания в летний период. Вода добывается жителями из личных колодцев.

В деревне находится филиал «Афонино» Ярославской областной клинической психиатрической больницы (Стационарное психиатрическое отделение № 24), в которой, помимо прочих, содержался душевнобольной художник Александр Лобанов.

Имеется ферма и столярная мастерская.

Улицы: Верхняя, Заречная, Школьная.

Почтовое отделение № 150534, расположенное в деревне Мордвиново, на март 2022 года обслуживает в деревне 22 дома.

Транспорт 
Расположено в 1,73 километрах от автодороги «Тутаев — Шопша». К деревне идёт асфальтовая дорога 78Н-0951 «Мордвиново — Седельницы». В селе Мордвиново находится остановка общественного транспорта «Мордвиново», через которую проходит пригородный автобусный маршрут № 153 «Ярославль-Главный — Курба».

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)